Marta Galimany Guasch (Valls, 5 de octubre de 1985) es una atleta española especializada en carreras de larga distancia.

Biografía 
Marta Galimany empezó practicando el baloncesto y no se inició en el atletismo hasta entrar en la universidad. A partir de allí empezó a disputar carreras de fondo hasta que, en 2017, disputó su primera maratón en Berlín y consiguió la mínima para el Campeonato de Europa con una marca de 2h34:16.

En 2018 fue internacional con España por primera vez, consiguiendo la medalla de plata en la media maratón de los Juegos del Mediterráneo y debutando también en el Campeonato de Europa, donde obtuvo la medalla de bronce por equipos en la maratón.

En 2019 participó en la maratón de Róterdam, donde consiguió su mejor marca personal y, con ello, la mínima para participar en el Campeonato Mundial de Atletismo del mismo año. En el Mundial terminó la maratón en 16ª posición, lo que le daba plaza para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 a condición de conseguir la marca mínima.

Consiguió esta mínima cuando se proclamó campeona de España en febrero de 2020, con una marca de 2h29:02. En julio del mismo año batió el récord nacional de la hora en pista al recorrer 17 210 metros, superando en 1138 la anterior marca. El 4 de septiembre volvió a mejorarlo, esta vez con una marca de 17 546 m.

En 2022 participó en la maratón del Campeonato de Europa, donde consiguió la undécima plaza individual y la medalla de plata por equipos. El 4 de diciembre del mismo año batió el récord de España con una marca de 2:26:14 durante la maratón de Valencia.

Competiciones internacionales

Marcas personales 
{| align=center style="font-size:95%; width:100%;"
|valign=top width="50%"|

Referencias

Enlaces externos 

Ficha atlética de Marta Galimany en la RFEA.

Atletas de España
Atletas de España en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020
Maratonistas
Deportistas de la provincia de Tarragona
Nacidos en Valls